Ви́ктор Тере́нтьев:
 Терентьев, Виктор (род. 1975) — латвийский футболист и тренер.
 Терентьев, Виктор Васильевич (1924—2004) — советский футболист и тренер.